Radom est le nom :

Toponymie 

 du village de Radom, dans l'Illinois.

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 du village de Radom.

 dans la voïvodie de Mazovie :
 de la ville de Radom, chef-lieu du powiat de Radom.